Herman Cohen, cineasta estatunidenc;
 Herman Jay Cohen (1932-), diplomàtic;
 Hermann Cohen (1842–1918), filòsof; o
 Hermann Cohen (1820–1871), pianista.